Die Belgrade Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Mai 2021 in Belgrad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Parma die Emilia-Romagna Open gespielt, die genau wie die Belgrade Open zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Die Titelverteidiger der etwa einen Monat vorher ausgetragenen Serbia Open waren im Einzel Matteo Berrettini sowie im Doppel Ivan Sabanov und Matej Sabanov.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 511.000 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 511.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Mai 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 113 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)

Serbien
Tennisturnier in Belgrad